Gijsbert van Tienhoven (1841-1914), politicus onder meer burgemeester van Amsterdam en minister van Buitenlandse Zaken
 Pieter van Tienhoven (1875-1953), assuradeur en medeoprichter Vereniging Natuurmonumenten
 A.B. van Tienhoven (1888-1931), schrijver
 Cornelis van Tienhoven, schout van Nieuw-Amsterdam